Sahara puede referirse a:

Toponimia 
Sahara Occidental o República Árabe Saharaui Democrática.
Sahara español, colonia española en África entre 1958 y 1976], predecesora del Sahara Occidental.
Desierto del Sahara o Desierto del Sahara (ecorregión).
Salobral del Sahara, ecorregión de la ecozona paleártica, definida por WWF, que se extiende por varios enclaves dispersos en el desierto del Sahara, en el Sahara Occidental, Mauritania, Argelia, Túnez, Libia y Egipto.
Sahara Hotel and Casino, un hotel y casino en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
Avenida Sahara, una avenida de la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Obras

Cine 
Sahara (2005), película estadounidense de 2005 dirigida por Breck Eisner.
Sahara (1919), película.
Sahara (1943), película protagonizada por Humphrey Bogart.
Sahara (1983), película dirigida por Andrew McLaglen.
Sahara (1995), película protagonizada por James Belushi.

Música 
Sahara, canción de Guns N' Roses.
Sahara, canción del álbum de 2007 Dark Passion Play de Nightwish.
Sahara Hotnights, banda de rock originaria de Robertsfors, Suecia.

Empresas 
Sahara India Pariwar, empresa India multi-nacional conglomerada.